Měcholupy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Měcholupy (okres Plzeň-jih)
 Měcholupy (okres Louny)